

Представление символов по их коду 
В некоторых случаях предпочтительно представление символов по их коду.

Управляющие символы

Сокращённые обозначения символьных классов 
Для часто используемых символьных классов существуют краткие обозначения.

Символьные классы POSIX 

Многие диапазоны символов зависят от выбранных настроек локализации.
POSIX стандартизовал объявление некоторых классов и категорий символов, как показано в следующей таблице.

Использование класса возможно лишь внутри квадратных скобок 
(пример частой ошибки — 
^[:upper:]il+$ вместо 
^[[:upper:]]il+$).

Примечания

См. также 
 Регулярные выражения

Литература 
 
 
 

Формальные языки
Сопоставление с образцом